Мария Максакова:
 Максакова, Мария Петровна (26 марта (8 апреля) 1902, Астрахань, — 11 августа 1974, Москва) — советская оперная певица (лирическое меццо-сопрано), педагог. Народная артистка СССР (1971).
 Максакова-Игенбергс, Мария Петровна (род. 24 июля 1977, Мюнхен, ФРГ) — российская оперная певица (меццо-сопрано), солистка Мариинского театра. В 2011-2016 годах — депутат Государственной Думы VI созыва России от партии «Единая Россия».